Gurnsey ist der Name von:

 Byron H. Gurnsey (1833–1880), US-amerikanischer Fotograf
 Frederick George Gurnsey (1868–1953), neuseeländischer Holzschnitzer
 Grayson Maxwell Gurnsey, Schauspieler
 Gurnsey Creek, Wasserlauf im  Tehama County, Kalifornien